Соревнования в мужском фристайле в дисциплине лыжная акробатика на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 6 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

Соревновалось 25 спортсменов из 9 стран мира. 

Чемпион мира 2017 года американец Джонатон Лиллис выступал и здесь, но занял только 14-е место в квалификации и не сумел выйти в финал.

20-летний Максим Буров стал вторым в истории россиянином, выигравшим золото в акробатике на чемпионате мира. Для сборной России это первая победа на чемпионатах мира по фристайлу во всех дисциплинах с 2003 года, когда Дмитрий Архипов выиграл золото также в акробатике. 

Второе место занял олимпийский чемпион 2018 года в этой дисциплине украинец Александр Абраменко. Третьим стал 18-летний швейцарец Ноэ Рот. И для Украины, и для Швейцарии эти медали стали первыми в мужской акробатике на чемпионатах мира.

Медалисты

Результаты

Квалификация

ФИНАЛ

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019